Трюк «900» — один из трюков скейтбординга, выполняемый в хафпайпе. Во время его выполнения скейтбордист совершает два с половиной оборота в воздухе (900 градусов) вокруг продольной оси и приземляется лицом в противоположную стартовой сторону. Трюк «900» считается одним из самых технически сложных элементов скейтбординга.

Исполнители трюка 

 Тони Хоук, июль 1999
 Джорджио Заттони, апрель 2004
 Сандро Диас, май 2004
 Алекс Перельсон, июль 2009
 Боб Бёрнквист, первый «900» из стойки фейки, август 2010
 Тони Хоук, май 2011
 Митчи Бруско, июль 2011
 Эллиот Слоан, октябрь 2011
 Том Шаар, октябрь 2011
 Зак Роуз, апрель 2012
 Джонатан Шван, апрель 2013
 Клэй Креинер, июль 2013
 Тас Паппас, апрель 2014
 Ашер Бредшоу, май 2014
 Эван Дохерти, август 2014
 Тони Хоук, июнь 2016

Существуют мнения, что к 1990 году этот трюк уже исполнялся несколько раз другими скейтбордистами.

Другие виды спорта 
Трюк «900» также присутствует в вело-фристайле (BMX), сноубординге, лыжном фристайле, роликовом и фристайле на самокатах. В лыжном, роликовом фристайле и фристайле на сноуборде трюк «900» не считается сложным элементом. Мэт Хоффман (BMX) был первым человеком, чьё успешное приземление элемента «900» было снято на видео (Канада, 1989 год). В 2002 году на X-Games Хоффман повторил и усложнил трюк, выполнив «900» не держась за руль.

Примечания 

Скейтбординг